Высокая — деревня в Никольском районе Вологодской области.

Входит в состав Завражского сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Завражский сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Никольска — 36 км, до центра муниципального образования Завражья — 6 км. Ближайшие населённые пункты — Сорокино, Старыгино, Завариха.

По переписи 2002 года население — 66 человек (28 мужчин, 38 женщин). Всё население — русские.

Примечания

Ссылки 
 Высокая в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Никольского района (Вологодская область)